Kenn peut désigner :
 Kenn, une municipalité de l'ouest de l'Allemagne ;
 , un acteur japonais.

 Mike Kenn (1956-), un joueur américain de football américain.